Порт Му́уга (, до 1992 года — Новоталлинский) — морской торговый порт (МТП) в уезде Харьюмаа в северной части Эстонии на берегу залива Мууга (части Финского залива). Является крупнейшим в Эстонии морским торговым портом международного значения. 

Часть территории порта (135 гектаров) является административным районом города Маарду. Западная часть порта находится на территории волости Виймси, восточная часть — на территории волости Йыэляхтме.

Код порта: EE MUU. Входит в состав порта Таллин.

История 
Порт начали строить в 1982 году. Были возведены первые причалы, зерновой элеватор и холодильные склады. До 1992 года порт носил название Новоталлинский порт (, ). В 1993 году был построен первый топливный терминал.

Общие данные 
Территория порта составляет 566,8 гектара на суше и 682 гектара — акватория.

В порту 29 причалов, общая длина которых составляет . Максимальная глубина у причалов — 18,0 м.

Максимальная длина судов, способных заходить в порт — 300 м, ширина — 50 м, максимальная разрешённая проходная осадка составляет 13,7 м.

Условия навигации в этой части Финского залива позволяют осуществлять практически круглогодичную эксплуатацию порта.

Железнодорожное сообщение осуществляется через сеть железных дорог по линии Мууга — Нарва — Санкт-Петербург.

Терминалы 
 6 терминалов для наливных грузов
 2 многопрофильных терминала (включая холодильный)
 Контейнерный терминал 
 Терминал для обработки ро-ро-грузов
 Терминал древесной стружки
 Зерновой терминал
 Терминал удобрений

Вместимость 
 Закрытые складские помещения: 
 Складские площади: 
 Вместимость складов с холодильными установками: 
 Вместимость для наливных грузов: 
 Вместимость зернового элеватора: 
 Объём терминала удобрений: .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт порта Мууга , 
 Схема порта Мууга

Компании Эстонии
Порты Эстонии
Маарду